— девиз правления (нэнго) японского императора Го-Комацу из северной династии, использовавшийся с 1384 по 1387 год .

В Южном Дворе в этот период правил император Го-Камэяма с нэнго Гэнтю (1384—1392).

Продолжительность 
Начало и конец эры:
 27-й день 2-й луны 4-го года Эйтоку (по юлианскому календарю — 19 марта 1384);
 23-й день 8-й луны 4-го года Ситоку (по юлианскому календарю — 5 октября 1387).

Происхождение 
Название нэнго было заимствовано из классического древнекитайского сочинения «Сяо Цзин» ():「先王有至徳要道、以訓天下、民用和睦、上下亡怨」.

События 
даты по юлианскому календарю

 1384 год (3-я луна 1-го года Ситоку) — сёгун Асикага Ёсимицу ушёл с должности «левого генерала»;
 1385 год (8-я луна 2-го года Ситоку) — Ёсимицу помолился в храме Касуга-тайся;
 1385 год (2-й год Ситоку) — силы Южного Двора потерпели поражение в княжестве Кога;
 1386 год (7-я луна 3-го года Ситоку) — Ёсимицу приказал монастырским центрам Годзан составить список лучших буддийских храмов; лучшим в своём роде был назван Нандзэн-дзи;
 1387-89 годы (4-й год Ситоку — 1-й год Коо) — конфликт в роде Токи в провинции Мино;

Сравнительная таблица 
Ниже представлена таблица соответствия японского традиционного и европейского летосчисления. В скобках к номеру года японской эры указано название соответствующего года из 60-летнего цикла китайской системы гань-чжи. Японские месяцы традиционно названы лунами.

 * звёздочкой отмечены короткие месяцы (луны) продолжительностью 29 дней. Остальные месяцы длятся 30 дней.

Примечания

Литература